Профессиональная Футбольная Группа «А» 1999/2000 () — 76-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии 1999/2000 на rsssf.com

1999/2000
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1999 году
Спорт в Болгарии в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000